Наварес-де-лас-Куэвас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа.  Население — 24 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Asociación en el municipio
 Asociación Alternativa

Муниципалитеты Сеговии